Игры плей-офф ВНБА сезона 2007 проходили с 23 августа по 16 сентября 2007 года. В плей-офф турнира по итогам регулярного первенства вышли по четыре лучших клуба из каждой конференции. Полуфиналы и финалы конференций проводились до двух побед, решающая же серия — до трёх. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Финикс Меркури», которая со счётом 3:2 обыграла клуб «Детройт Шок». «Финикс» дважды выходил в финал ВНБА, но впервые стал триумфатором первенства, «Детройт» в свою очередь уже в третий раз добрался до решающей стадии плей-офф. Самым ценным игроком финала стала Кэппи Пондекстер, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Сетка

Результаты

Полуфиналы Восточной конференции

Индиана — Коннектикут — 2-1

Детройт — Нью-Йорк — 2-1

Полуфиналы Западной конференции

Сан-Антонио — Сакраменто — 2-1

Финикс — Сиэтл — 2-0

Финалы конференций

Финикс — Сан-Антонио — 2-0

Детройт — Индиана — 2-1

Финал

Детройт — Финикс — 2-3

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2007
Плей-офф ВНБА